Bazilika sv. Petra, u Vatikanu
 Crkva sv. Petra, Stari Grad, crkva na otoku Hvaru
 Crkva sv. Petra u Rigi, crkva u Latviji.